Grb Kraljevine Jugoslavije
Grb SFRJ
Grb Savezne Republike Jugoslavije